Алексей Милованов:
 Милованов, Алексей Михайлович (1913—1944) — участник Великой Отечественной войны, капитан, Герой Советского Союза. 
 Милованов, Алексей Пантелеймонович (1918—2012) — советский и российский организатор промышленности, генеральный директор НПО им. С. А. Лавочкина.